Joseph Dewulf (politicus), een voormalig Belgisch politicus en burgemeester van Houtave
 Joseph Dewulf (voetballer), een voormalig Belgisch voetballer en voetbaltrainer van Cercle Brugge